Naselje u Srbiji:
 Šabac, naselje u sastavu općine Šabac, Mačvanski upravni okrug, Središnja Srbija

Općina u Srbiji:
 Šabac (općina), općina u Mačvanskom upravnom okrugu, Središnja Srbija